Syrian Television, chiamata anche in arabo التلفزيون ا لسوري, è la tv di stato siriana.
Fondata nel 1960, quando ancora la Siria apparteneva alla Repubblica Araba Unita, ha iniziato le trasmissioni a colori nel 1976.

Canali
Syrian Satellite Channel (disponibile in free to air sui satelliti Hotbird, Nilesat e Badr 4)
Addounia TV
Canale 1
Canale 2
Education Channel
Syrian Drama Channel
Syrian News Channel

Collegamenti esterni